L'édition 2018 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Marco Cecchinato remporte l'épreuve en simple, Robin Haase et Matwé Middelkoop celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Kyle Edmund, de l'Espagnol Guillermo García López, de l'Italien Andreas Seppi, du Serbe Filip Krajinović et du Russe Alexy Vatutin. Ils sont respectivement remplacés par Laslo Djere, Guido Pella, Taro Daniel et Andrej Martin.

Lauréats 
Marco Cecchinato remporte le  tire de sa carrière en simple en écartant en finale Guido Pella. Il s'agit de son  sacre de la saison après Budapest.

En double, Robin Haase et Matwé Middelkoop décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jiří Veselý et Roman Jebavý. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Umag
Sport en Croatie en 2018
Tennis en juillet 2018